Plaatsen
 Fermont (Canada), stad in de Canadese provincie Quebec
 Fermont (Frankrijk), dorp in de Franse gemeente Montigny-sur-Chiers in de regio Lotharingen
Personen
 Berten Fermont, Vlaams-nationalistisch dienstweigeraar
 Cedrik Fermont, Belgisch muzikant